Александр Александрович Полуляхов () — советский и российский шахматист и тренер, гроссмейстер (1993).

Обладатель полного комплекта медалей с командных чемпионатов России: «серебро» в 1998 году, «золото» в 1999 году и «бронза» в 2000 году (во всех трёх случаях первенствовал на своей доске). Двукратный участник Кубков европейских клубов. Занял первое место в международном шахматном турнире 9-й категории ФИДЕ, набрав 6,5 очков из 9.

Тренировал мужскую и женскую команды клуба «Университет Белореченск».

Увлекается спортивным покером.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматные тренеры России
Мастера спорта СССР по шахматам